Blonde (album van Dennis), een album van Dennis
 Blonde (band), een Britse band
 Blonde (Brasserie de Bellevaux), een Belgisch bier gebrouwen door de brouwerij Brasserie de Bellevaux
 Blonde (bier van Haacht), een Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij Haacht
 Blonde Bie, een Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij De Bie
 Blonde de Noël, een Belgisch bier gebrouwen door Brasserie Caulier
 Blonde (album van Frank Ocean), muziekalbum van Frank Ocean
 Blonde (roman), een historische roman over filmactrice Marilyn Monroe
 Blonde (miniserie), een tweedelige miniserie uit 2001 over het leven van Marilyn Monroe
 Blonde (film), een film over Marilyn Monroe uit 2022